El apellido italiano Marini corresponde a varias personalidades:

 Anselmo Marini (1907-2002), político argentino.
 Biagio Marini (1594-1663), violinista y compositor italiano. 
 Claudio Marini (1972), exfutbolista argentino.
 Enrico Marini (1969), dibujante de cómic italiano.
 Ernesto Pieri (?-1969), futbolista argentino.
 Fiorenzo Marini (1914-1991), deportista italiano.
 Franco Marini (1933), sindicalista y político italiano.
 Giampiero Marini (1951), exfutbolista y director técnico italiano.
 Gilles Marini (1976), actor francés.
 Guido Marini (1965), jurista y sacerdote italiano de la Iglesia católica.
 Jan Marini, actriz y cantante filipina.
 Juan Crúx Marini (2000), baloncestista argentino.
 Leo Marini (1920-2000), cantante y actor argentino.
 Lou Marini (1945), saxofonista, arreglista y compositor de jazz estadounidense.
 Luca Marini (1997), piloto de motociclismo italiano.
 Mara Marini, pintora surrealista e ilustradora italiana  
 Marilú Marini (1945), actriz argentina.
 Marino Marini (1901-1980), escultor y pintor italiano.
 Marino Marini (1924-1997), cantante y cantautor italiano.
 Miguel Marini, militar argentino.
 Nicolas Marini (1993), ciclista profesional italiano.
 Nicolas Marini (1993), cantante, actor y bailarín/ teatro musical. Argentino.
 Pablo Marini (1967), exfutbolista argentino.
 Piero Marini (1942), arzobispo de la Curia Romana.
 Ruy Mauro Marini (1932-1997), economista y sociólogo brasileño.
 Tomás Leandro Marini (1902-1984), ictólogo argentino.
 Valeria Marini (1967), actriz, bailarina y diseñadora italiana.
 Marini (1947), cantante y actriz indonesia.